Jos Truyen, Belgisch politicus
 Sofie Truyen, Belgisch actrice

Zie ook 
 Truijen (doorverwijspagina)
 Truyens (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam